Yankelevich ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime Yankelevich (1896–1952), argentinischer Ingenieur und Medienunternehmer 
 Omer Yankelevich (* 1978), israelische Anwältin und Politikerin 
 Tomás Yankelevich (* 1977), argentinischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent 
 Yuri Yankelevich (1909–1973), sowjetischer Violinist und Musikpädagoge